Furro puede hacer referencia a:
 Furry fandom, subcultura caracterizada por su interés por los animales antropomórficos.
 Zambomba, instrumento musical.